Brie
 Brie, Aisne
 Brie, Ariège
 Brie, Charente
 Brie, Deux-Sèvres
 Brie, Ille-et-Vilaine
 Brie, Somme